

Вишовате — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Вишовате — село в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства